Aguas Blancas (Mexico), een dorp in de Mexicaanse deelstaat Guerrero
Bloedbad van Aguas Blancas
Aguas Blancas (Salta), een plaats in de Argentijnse provincie Salta